

Littérature 

 Mam'zelle Nitouche, opérette d’Hervé créée en 1883.

Cinéma 

 Mam'zelle Nitouche, film de Mario Caserini sorti en 1912.
 Mam'zelle Nitouche, film de Marc Allégret sorti en 1931.
 Mam'zelle Nitouche, film d’Yves Allégret sorti en 1954.